De plaatsen:
 Dietz an der Lahn
 Dietzenbach

De familienaam Nassau-Dietz:
 Amalia van Nassau-Dietz (1655-1695)
 Amalie van Nassau-Dietz (1710-1777)
 Ernst Casimir van Nassau-Dietz 
 Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz
 Hendrik Casimir II van Nassau-Dietz
 Henriëtte Albertine van Nassau-Dietz
 Johan Willem Friso van Nassau-Dietz
 Maria Amalia van Nassau-Dietz 
 Sophia Hedwig van Nassau-Dietz
 Willem Frederik van Nassau-Dietz
 Willem George Friso van Nassau-Dietz

Verdere achternamen met Dietz:
 Bert Dietz, Duits wielrenner
 Jan Dietz, Nederlands informatiekundige
 Robert S. Dietz, Amerikaans geofysicus
 Theo Dietz, Nederlands zakenman
 Paul Dietz, Nederlands parapsycholoog (1878-1953)